Другі сіяні Джоанн Расселл і Вірджинія Рузічі виграли титул і грошовий приз за нього $9,600, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Пола Сміт з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1981